Flusso di coscienza – tecnica narrativa ispirata alla psicologia
 Flusso di coscienza – tecnica di introspezione psicologica
 Flusso di coscienza – mixtape di Inoki del 2011